Мужская сборная Уэльса по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Уэльс на международной арене. Управляющим органом сборной выступает  ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 31-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Олимпийские игры 
 1908 –

Игры Содружества 
 1998 — ниже 4-го места (не ранжировано)
 2002 — 7-е место
 2006—2010 — не участвовали
 2014 — 9-е место

Eurohockey Nations Trophy 
 2005 — 
 2007 — 5-е место
 2009 — 
 2011 — 6-е место
 2013 — 7-е место

Текущий состав 
Состав команды был объявлен перед турниром по хоккею на траве на Играх Содружества 2014, прошедшем в июле-августе 2014 в Глазго, Шотландия.

Главный тренер: Zak Jones

См. также 
 Женская сборная Уэльса по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Страница мужской сборной на официальном сайте Hockey Wales 

Уэльс
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Уэльсе